Анджей Пытляковский (; 2 июля 1919, Замосць — 15 ноября 2010, Варшава) — польский шахматист.

В составе сборной Польши участник 10-й Олимпиады (1952) в Хельсинки. Участник шести чемпионатов Польши.

Спортивные достижения

Ссылки 

Шахматисты Польши